Hrvatska:
 Krbava (regija), mikroregija u Lici
 Krbava (rijeka), rijeka u Lici
 Krbava (župa),  jedna od najstarijih hrvatskih župa (pokrajina)
 Krbava (Udbina), naselje u općini Udbina

Vidi i:
 Krbavsko polje
 Krbavsko polje (Lika), krško polje u Lici